Бакал:

Топонім 
 Бакал — місто в Саткинському районі Челябінської області Росії.
 Бакал (також Бакал Татарський) — колишня назва села Славне в Роздольненському районі Криму.
 Бакал (також Верхній Бакал) — колишня назва села Стерегуще в Роздольненському районі Криму.
 Баккал (Баккал-Су) — колишня назва скасованого села Панфілівка в Бахчисарайському районі Криму.
 Бакал — солоне озеро в Криму.

Прізвище 
 Бакал Анатолій Іванович (1972-2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Джон Бакал (1930—2005) — американський астрофізик.